Czell ist der Familienname von
Carl Czell, siehe Carl Merz (1906–1979), österreichischer Kabarettist und Schriftsteller
Dora Czell (* 1947), österreichische Künstlerin und Pädagogin

Siehe auch:
Cell
Zell
Schell